Coocaa (vereinfachtes Chinesisch:酷开; traditionelles Chinesisch:酷開; stilisiert als COOCAA), auch bekannt als Kukai, ist eine chinesische Smart TV Marke, welche im Jahr 2006 gegründet wurde. Sie wurden nacheinander von IQiyi, Tencent und Baidu investiert und fokussiert sich auf AIoTV. Die TV-Produkte sind im Besitz von Shenzhen Skyworth-RGB Electronic Co. und verfügen über Dolby Vision und den Vollbildmodus.

Mit Hauptsitz in Shenzhen hat sich Coocaa auf die Philippinen und nach Malaysien gewagt. Es war offizieller Partner der SEA Games 2019. Im November 2019 nahm Coocaa an der Veranstaltung Welt TV Tag teil. Außerdem hat die Marke auch ihr eigenes Betriebssystem namens Coocaa OS.

Geschichte 
Coocaa TV hat 2015 mehr als 1 Million Einheiten ausgeliefert. Im Juni 2017 investierte Tencent 344,28 Mio. HK$, um einen Anteil von 7,7 % an Coocaa zu erwerben. Im März 2018 investierte Baidu 159,70 Mio. $, um einen Anteil von 11 % an Coocaa zu erwerben.

Im April 2020 betrug die Gesamtzahl der Nutzer des Coocaa-Systems ca. 50 Millionen Nutzer und stieg bis Oktober auf 80 Millionen Nutzer an.

Einzelnachweise 

Gegründet 2006
Elektronikhersteller
Unternehmen (Shenzhen)
Produzierendes Unternehmen (Volksrepublik China)